La Sombra kan syfta på:

La Sombra, Mexiko, ort i Chiapas, Mexiko
Andrade (fribrottare), fribrottare som tidigare gick under namnet La Sombra.